Frognerseteren (gebied), een wandelgebied in Noorwegen
Frognerseteren (metrostation), een station van de metro van Oslo